Габріела Сабатіні була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Мартіна Навратілова виграла титул, у фіналі перемігши Ларису Нейланд з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд